Ел Кинто има више значења:

 Ел Кинто (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кинто (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кинто, Ел Тобиљо (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кинто, Ла Уерта (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кинто, Сан Пабло (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кинто (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кинто (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кинто (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кинто (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику